

Gastronomia 
 Negretti – dolce di origine danese

Persone 
Ettore Negretti – calciatore italiano
Giordano Negretti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giovanna Negretti – attivista statunitense
Giuseppe Negretti – calciatore italiano
Jacopo Negretti, detto Jacopo Palma il Vecchio – pittore italiano, prozio di Jacopo Palma il Giovane
Jacopo Negretti, detto Jacopo Palma il Giovane – pittore italiano
Negretti & Zambra – azienda produttrice di strumenti scientifici ed ottici